

Anno 
 721 o 721 a.C.

Codici 
 721 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lime Creek, nella Contea di Frontier, del Nebraska

Matematica 
 721 – numero